Résultats détaillés du double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Rio de Janeiro.

Organisation

Format 
Le tableau du double messieurs réunit 32 équipes et se joue en 5 tours. Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants. Chose inédite, le tie-break est instauré dans la  et dernière manche.

Participants 
24 équipes sont qualifiées sur la base du classement du  et 8 équipes sont choisies par l'ITF. À la différence du reste du circuit où les paires peuvent être constituées de deux joueurs de nationalités différentes, chaque paire doit être constituée par deux joueurs d’un même pays avec un maximum de deux équipes par pays. 

Les têtes de série sont désignées en fonction du classement combiné du simple et du double du lundi . Le tirage au sort a lieu le jeudi .

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Les célèbres jumeaux Bob et Mike Bryan, la paire la plus titrée de l'histoire du tennis et championne olympique aux JO de Londres en 2012, renoncent à participer à la compétition en raison de l'épidémie d'infections à virus Zika. Ils sont remplacés par leurs compatriotes Brian Baker et Rajeev Ram.
 Le légendaire Leander Paes, âgé de 43 ans et qui a glané 65 titres au cours de sa carrière, dont 54 en double messieurs (8 Grands Chelem et une médaille de bronze en simple aux JO d'Atlanta en 1996), dispute ses  Jeux olympiques, un record dans l'histoire du tennis.

Pendant le tournoi 
 Une paire s'est retirée du tableau du double messieurs après que celui-ci soit paru. Il s'agit des Allemands Philipp Kohlschreiber et Jan-Lennard Struff.
 Les numéros 1 mondiaux, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, favoris dans cette discipline, s'inclinent dès leur  face aux Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah (6-7, 4-6). Une catastrophe pour le tennis français qui a déjà perdu son autre duo tricolore composé de Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga et ses têtes de série 2 en double féminin avec la défaite de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic pour leur entrée en lice. Contre-performance pour le double français qui avait remporté les médailles d'argent et de bronze aux JO de Londres 4 ans plus tôt.
 Autre sensation, la défaite des têtes de série 2, Andy Murray et Jamie Murray dès le  face aux Brésiliens Thomaz Bellucci et André Sá en 2 sets (6-7, 6-7).
 Le tandem espagnol Marc López et Rafael Nadal remporte le titre olympique en s'imposant en finale face aux Roumains Florin Mergea et Horia Tecău (6-2, 3-6, 6-4). Les Américains Steve Johnson et Jack Sock s'offrent, quant à eux, la médaille de bronze.

Parcours

Résultats

Tableau final

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2016
Tennis masculin en 2016